Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2005 vond plaats van 24 tot en met 30 oktober 2005 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Amélie Mauresmo was als eerste geplaatst. Echter, wegens een blessure meldde zij zich voor aanvang van het toernooi af. Haar plaats in het toernooischema werd ingevuld door een negende reekshoofd, Tatiana Golovin. Golovin kon daardoor profiteren van een bye in de eerste ronde – zij bereikte de kwartfinale.

Het derde reekshoofd Nadja Petrova uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Zwitserse Patty Schnyder in drie sets. Petrova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Linz op haar naam te schrijven, nadat zij in 2003 al in de finale had gestaan. Het was haar eerste WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Janette Husárová en Jelena Lichovtseva had de eerste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Russin Lichovtseva was samen met landgenote Vera Zvonarjova als derde geplaatst. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door het tweede reekshoofd, het Spaanse koppel Conchita Martínez en Virginia Ruano Pascual.

Het als eerste geplaatste team Cara Black en Rennae Stubbs werd al in de tweede ronde verslagen, door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Gisela Dulko en Květa Peschke won het toernooi. Zij versloegen drie van de vier reekshoofden, waarvan in de finale het als tweede geplaatste Spaanse koppel Conchita Martínez en Virginia Ruano Pascual in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Dulko had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Peschke ook drie.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Linz 2005
Linz